Cuca bezeichnet:

 eine archäologische Fundstätte in Mexiko, siehe Cuca
 ein angolanisches Bier, siehe Cuca BGI

Cuca ist der Name von

 Cuca Roseta, portugiesische Fadosängerin
 Alexi Stival (* 1963), brasilianischer Fußballspieler und Fußballtrainer 
Cuca heißen mehrere Orte in Rumänien:
 Cuca (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Cuca (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
Siehe auch:
 Roca Cuca